Siegfried Massmann ist der Name folgender Personen:

* Siegfried Massmann (Künstler) (1829–1853), deutscher Landschaftsmaler, Sohn Hans Ferdinand Maßmanns
 Siegfried Massmann (Admiral) (1882–1944), deutscher Vizeadmiral